Rasch puede referirse distintos artículos de Wikipedia:

 Apellido de las siguientes personas

 Bent Rasch (1934 — 1988), deportista danés, piragüista olímpico.
 Gabriel Rasch (1976 —), ciclista noruego.
 Georg Rasch (1901 — 1980), matemático, estadístico y psicometrista danés
 Helmut Rasch (1927— 2016), futbolista alemán.
 Homero Adrián Rasch (1977 —),  baloncestista argentino.
 Otto Rasch (1891 — 1948), Brigadeführer de las SS y criminal de guerra nazi.

 Modelo de medición
 Modelo de Rasch, un método probabilístico de medición en psicometría desarrollado por Georg Rasch.